Podravec je društvo koje okuplja stanovnike koji su podrijetlom iz prostora koji obuhvaća Podravina. Osnovano je 1969. na inicijativu grupe Podravaca, a prvi predsjednik je bio Martin Berta, zastupnik u Hrvatskom saboru podrijetlom iz podravskog sela Virje. Društvo je svoj vrhunac doživjelo sredinom 90-tih godina 20. stoljeća. Osnovalo je Podravski dom u Ilici 75 u Zagrebu 1993. godine. U sklopu Podravskog doma od 1994. djeluje i Udruga podravskih studenata.

 Hrvatske udruge